S 24 steht für:
 Focke-Wulf S 24, Doppeldecker-Sportflugzeug aus dem Jahr 1928

S-24 steht für:
 USS S-24 (SS-129), U-Boot der Vereinigten Staaten
 S-24 (Rakete), Luft-Boden-Rakete der Sowjetunion

Abkürzung